Световните серии по снукър за 2008 г. са първите от това начинание, което е идея на Джон Хигинс и цели да популяризира снукъра в Европа. Първото издание е спечелено от Шон Мърфи, който побеждава Джон Хигинс на финала с 6 - 2 фрейма. Финалът се състои седмица след края на Световното първенство, на което отново във финала се срещнаха Хигинс и Мърфи. Турнирът се провежда последователно в:
 Джърси (21 юни и 22 юни)
 Берлин (22 юли и 23 юли)
 Варшава (25 октомври и 26 октомври)
 Москва (22 ноември и 23 ноември)
Големият финал:  Портиман 7 май и 8 май 2009 г.

Първи турнир 
Първият турнир от Световните серии по снукър се провежда в Сейнт Хелиър, Джърси на 21 юни и 22 юни 2008 г.

Състезатели
  Марк Селби
  Кен Дохърти
  Шон Мърфи
  Джон Хигинс
Състезатели с wildcards
  Rafal Jewtuch
  Gary Britton
  Martyn Desperques
  Aaron Canavan

Сенчъри брейкове 
 Марк Селби 105
 Джон Хигинс 104

Втори турнир 
Вторият турнир от Световните серии по снукър се провежда в Берлин, Германия на 22 юли и 23 юли 2008 г.

Състезатели
  Греъм Дот
  Джон Хигинс
  Стивън Магуайър
  Шон Мърфи
Състезатели с wildcards
  Chris McBreen
  Lasse Münstermann
  Hans Blankaert
  Patrick Einsle

Сенчъри брейкове 
 Шон Мърфи 132
 Греъм Дот 113

Трети турнир 
Третият турнир от Световните серии по снукър се провежда във Варшава, Полша на 25 октомври и 26 октомври 2008 г.

Състезатели
  Стив Дейвис
  Марк Селби
  Дин Джънхуй
  Кен Дохърти
Състезатели с wildcards
  Rafał Górecki
  Mariusz Sirko
  Rafał Jewtuch
  Piotr Murat

Сенчъри брейкове 
 Марк Селби 102, 100
 Дин Джънхуй 101

Четвърти турнир 
Четвъртият турнир от Световните серии по снукър се провежда в Москва, Русия на 22 ноември и 23 ноември 2008 г.

Състезатели
  Джон Хигинс
  Дин Джънхуй
  Марк Селби

Състезатели с wildcards
  Anna Mazhirina
  Shachar Ruberg
  Sergey Vasiliev
  Ruslan Chinakhov
  Sergey Isaenko

Сенчъри брейкове 
 Джон Хигинс 127

Сенчъри брейкове за 4-те турнира 
  Шон Мърфи – 132
  Джон Хигинс – 126, 104
  Греъм Дот – 113
  Марк Селби – 105, 102, 100
  Дин Джънхуй 101

Големият финал 
През май 2009 година ще се проведе големия Финал на Световните серии по снукър в Pavilhão Arena, Портиман, Португалия. До него достигнаха четиримата победители в четирите турнира през годината: от  Джърси,  Берлин,
 Варшава и  Москва.

Кръг 1 
Състезателите играят всеки срещу всеки и първите двама се класират.

Група 1 
Състезатели:

 Райън Дей  Уелс
 Lasse Munstermann  Германия
 Michal Zielinski  Полша
 Гари Бритън  Джърси

Срещи:
 Райън Дей 4 - 1 Lasse Munstermann
 Гари Бритън 4 - 2 Michal Zielinski
 Lasse Munstermann 2 - 4 Гари Бритън
 Райън Дей 4 - 0 Michal Zielinski
 Michal Zielinski 1 - 4 Lasse Munstermann
 Гари Бритън 0 - 4 Райън Дей

Група 2 
Състезатели:

 Джими Уайт  Англия
 Schachar Ruberg  Израел
 Itaro Santos  Бразилия
 Лука Бресел  Белгия

Срещи:
 Джими Уайт 4 - 0 Schachar Ruberg
 Лука Бресел 4 - 1 Itaro Santos
 Schachar Ruberg 2 - 4 Лука Бресел
 Джими Уайт 4 - 1 Itaro Santos
 Itaro Santos 4 - 2 Schachar Ruberg
 Лука Бресел 4 - 3 Джими Уайт

Кръг 2 
Игра от 9 фрейма (с 10 червени топки).

Елиминационен кръг 
Срещите се играят на 7 май и 8 май 2009 г.

Четвъртфиналите се играят с 10 червени топки, а полуфиналите и финала с 15 червени топки!

Сенчъри брейкове 
 122, 105, 100  Шон Мърфи
 101  Джон Хигинс
 100  Греъм Дот

Външни препратки 
 www.worldseriesofsnooker.org.uk 

Състезания по снукър
Джърси
Спорт в Берлин
Спорт във Варшава
Спорт в Москва
Спорт в Португалия